Who's Laughing Now (chi ride ora?) può riferirsi a:
 Who's Laughing Now, un album del 1991 dei L.A.P.D.
 Who's Laughing Now, un singolo del 2011 di Jessie J
 Who's Laughing Now, un singolo del 2019 degli Hollywood Vampires
 Who's Laughing Now, un singolo del 2020 di Ava Max